Масаки:
 Масаки — посёлок в Японии.

Персоны 
  (1876—1956) — японский генерал.
 Масаки, Ёсими (1962) — японский дзюдоист.
 Масаки, Ямада (1950) — японский писатель-фантаст.

Примечания